Семс () — английская фамилия. Известные носители:
 Семс, Пол (1815—1863) — американский банкир, бизнесмен, генерал армии Конфедерации в годы американской гражданской войны.
 Семс, Томас (1824—1899) — американский политик, сенатор Конфедерации от Луизианы.

Топоним 
 Семс — город в округе Мобил, штат Алабама, США.